Diehl är ett ursprungligen tyskt efternamn, som också förekommeri andra länder och språkområden. Den 31 december 2013 var 55 personer med efternamnet Diehl bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Diehl eller med varianter av detta namn

 Adrian Diel (1756–1839), tysk pomolog
 August Diehl (född 1976), tysk skådespelare
 Carl Gustav Diehl (1906–1995), svensk religionshistoriker och biskop
 Charles Diehl (1859–1944), fransk historiker och konstforskare
 Gösta Diehl (1899–1964), finländsk konstnär
 John Diehl (född 1950), amerikansk skådespelare
 Karl Diehl (1864–1943), tysk nationalekonom

Se även 

 Diel

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn